Inception — демо-альбом українського гурту «БраZерс», випущений 24 грудня 2010 року лейблом SHRecords. Назва диску перекладається як «Початок». До цього моменту за 2,5 роки існування БраZерс накопичили демо-матеріал і під тиском шанувальників систематизували пісні та виклали в мережу інтернет.

Композиції 

 Inception  (1:06)
 Кармакона (3:30)
 Моё второе Я (3:02)
 Я иду по улице (cover гр. КИНО) (2:00)
 За мной! (Монахи) (2:00)
 Драглюй! (Драгльовщиця)  (2:55)
 Эликсир (4:10)
 Электрический свет (3:29)
 Нова тенденція (2:16)
За кадром:
 198 ( bonus track) (3:23)
 Электрический свет ( Зверская) (3:43)

Джерела 
 Музичний портал DJUICE MUSIC DRIVE
 Альбом "Inception" гурту БраZерс на RealMusic 
 БраZерс на Myspace
 Музичний ресурс Soloway.co

Рок-альбоми